Wilhelm Wirich von Daun-Falkenstein (* 1. Juni 1613; † 26. August 1682) war deutscher Adliger. Er stammte aus der Linie „Daun-Falkenstein“ der Familie Daun und war durch Abstammung und Erbe Herr von Broich und Haus Bürgel sowie zuletzt auch Inhaber der Grafschaft Falkenstein und der Herrschaft Oberstein.

Leben 
Wilhelm Wirich war ein Sohn des Grafen Johann Adolf von Daun-Falkenstein (1582–1623) und dessen Gemahlin Gräfin Anna Maria (1589–1620), einer Tochter des Grafen Johann VII. von Nassau-Siegen und Gräfin Magdalene von Waldeck.

Am 28. Oktober 1634 heiratete er auf Schloss Waldeck seine Cousine Elisabeth von Waldeck.
Im Jahr 1636 bekam Wilhelm Wirich durch Testament die Grafschaft Falkenstein von seinem Onkel 3. Grades Franz Christoph von Daun-Oberstein.

Sein einziger noch lebender Sohn Carl Alexander wurde bei einer Auseinandersetzung am 7. Oktober 1659 durch den Grafen Moritz von Limburg-Styrum erschossen. Wilhelm Wirich heiratete zwar noch einmal 1663 die Gräfin Agnes Katharina Limburg-Styrum, da diese Ehe jedoch kinderlos blieb, ist mit seinem Tod die Linie Daun-Falkenstein im Mannesstamm erloschen.

Im Jahr 1667 verkaufte er die verarmte Grafschaft Falkenstein an Herzog Karl IV. von Lothringen.

Familie

Ehe und Nachkommen 
Am 28. Oktober 1634 heiratete er auf Schloss Waldeck seine Cousine Elisabeth (1610–1647), Tochter von Graf Christian von Waldeck und Gräfin Elisabeth von Nassau-Siegen. Sie hatten folgende Nachkommen:
 Anna Elisabeth (* 9. Januar 1636; † 1685)
 ⚭ 1658 Georg Wilhelm (1636–1672), Sohn von Emich XIII. von Leiningen-Dagsburg (1612–1658) und Christiane zu Solms-Laubach (1607–1638)
 ⚭ 1673 Georg Friedrich, Sohn von Johann Kasimir von Salm-Kyrburg (1577–1651) und Dorothea zu Solms-Laubach (1579–1631)
 Ferdinand Christian (* 25. Dezember 1636; † 29. März 1642)
 Charlotte Auguste (* 30. Dezember 1637; † 1713)
 ⚭ Pfarrer A. Siebel
 Amalie Sibylle (* 27. Januar 1639)
 ⚭ 22. August 1664 (verleugnet 1674) Johann Ludwig (1643–1687), Sohn von Emich XIII. von Leiningen-Dagsburg und Dorothea von Waldeck-Wildungen. Aus den Nachkommen entstanden 1782, nach langen Erbstreitigkeiten, die Grafenhäuser Leiningen-Heidesheim (später Leiningen-Neudenau) und Leiningen-Guntersblum (später Leiningen-Billigheim)
 Christine Luise (* 18. Juli 1640; † 16. Dezember 1717)
 ⚭ 17. Juli 1664 Emich Christian (1642–1702), Sohn von Emich XIII. von Leiningen-Dagsburg und Dorothea von Waldeck-Wildungen
 Carl Alexander (* 23. Februar 1643; † 7. Oktober 1659)
 Wilhelm (23. Juli 1644; † 4. Oktober 1653)

Eine weitere Ehe wurde geschlossen im Jahr 1663 mit Agnes Katharina (1629–1686), Tochter von Graf Bernhard Albrecht von Limburg-Styrum (1597–1637) und Gräfin Anna Maria von dem Bergh (1600–1653). Die Ehe blieb kinderlos.

Ahnentafel 
Ahnentafel Wilhelm Wirichs

Literatur

Einzelnachweise 

Wilhelm Wirich von Daunfalkenstein
Wilhelm Wirich
Geboren 1613
Gestorben 1682
Mann